Exposition universelle de 1970 (Expo '70), à Suita (ville de la banlieue d'Osaka, dans la préfecture d'Osaka)
 Exposition universelle de 2025 (Expo 2025)